Plusieurs villes ou communes possèdent une avenue, un boulevard, une allée ou une rue des Cerisiers :

Avenue des Cerisiers à Bousval
 Avenue des Cerisiers à Bruxelles
 Avenue des Cerisiers à Soignies

Rue des Cerisiers à Saint-Basile-le-Grand

Avenue des Cerisiers à Asnières-sur-Seine
 Rue des Cerisiers à Coësmes
 Rue des Cerisiers à Croissy-sur-Seine
 Allée et impasse des Cerisiers à Digne-les-Bains
 Rue des Cerisiers à Dinard
 Rue des Cerisiers à Jonquières-Saint-Vincent
 Rue des Cerisiers à La Forêt-Fouesnant
 Rue des Cerisiers à Manosque
 Rue des Cerisiers à Montpellier
 Boulevard et rue des Cerisiers à Marseille
 Rue des Cerisiers au Plessis-Robinson
 Avenue des Cerisiers à Portet sur Garonne
 Avenue des Cerisiers à Mézangers
 Rue des Cerisiers à Sarrebourg
 Rue des Cerisiers à Villeneuve
 Impasse des Cerisiers à Vinon-sur-Verdon

Cerisiers Rue